Namco, namco oder Nam co bedeuten:

 namco, japanisches Unterhaltungsunternehmen
 Namco Motors, griechisches Automobilunternehmen
 Namco-Bulgaria, ehemaliger bulgarischer Automobilhersteller
 Namco (Gemeinde), Gemeinde im Autonomen Gebiet Tibet, China
 Nam Co (Namtsho), Salzsee in China